Bergen op Zoom
 Merck toch hoe sterck (lied), een geuzenlied dat naar Berg op Zoom verwijst

Zie ook 
 Beleg van Bergen op Zoom (1622)